Imbros ist 

 die griechische Bezeichnung für eine türkische Insel in der Ägäis, siehe Gökçeada
 eine Schlucht und ein Dorf auf Kreta, siehe Imbros-Schlucht